Andrew Michael Eiden (nascido em 23 de julho de 1983 em La Mirada, Califórnia) é um ator norte-americano ele nasceu numa família de teatro, Seu pai, Michael, é um diretor, sua mãe, Susan, uma professora de teatro, e sua irmã, Emily, é uma atriz de teatro. Prolongado família inclui  seu tio Produtor Clark Hunter premiado autor infantil e sua bisavó Carol Ryrie Brink (Caddie Woodlawn).

Biografia 
Andrew fez sua estréia teatral, aos quatro anos de idade como Herold da produção infantil da Bela Adormecida na Junior Whittier Theater.

Sua carreira profissional começou quando ele foi flagrado representando sua escola em uma competição de drama. Sua primeira aparição na televisão foi em VR Troopers. Ele foi um dos surfistas filme original do Disney Channel, apareceu no Discovery Channel Outward Bound (reality show para adolescentes), e foi visto em inúmeros comerciais, principalmente para os Serviço Postal E.U.A., Pepsi, McDonalds e Apple Jacks. 

Em 2004 fez um seriado da ABC, Complete Savages, onde tinha quinze anos, Sam Savage, um dos cinco adolescentes está sendo criado pelo único pai, Nick (Keith Carradine). 

Graduou-se na Califórnia High School, em sua cidade natal de Whittier, Califórnia, foi capitão de sua equipe de improviso, e estrela de vários musicais da escola. Universidade Estadual da Califórnia em Long Beach, formado em teatro e artes. Andrew Eiden atualmente é Diretor Artístico do Alive Theatrevolution, uma companhia de teatro de Long Beach. Ele espera trazer a alegria do teatro para toda a comunidade de Long Beach.

Filmografia  
 Finnegan - (2008) Segurança
 Good Behavior - (2008) Punk Kid
 Complete Savages - (2004-2005) Sam Savage
 Boston Public    - (2002)      Joshua Marks
 Outward Bound    - (1999)      Ele mesmo
 Movie Surfers    - (1998)      Ele mesmo

Ligações externas
 
 Andrew Eiden on tv.com
 Andrew Eiden's biography on ABC

Atores dos Estados Unidos
Naturais de La Mirada